

Biologie 
 Jabot, diverticule de l'œsophage des oiseaux, poche dans laquelle s'accumulent les graines avant de passer dans le gésier.
 Lait de jabot, substance tapissant le jabot de certains oiseaux, destinée aux oisillons.
 Jabot social, deuxième estomac des ouvrières de certains insectes sociaux comme la fourmi et l'abeille, qui permet de stocker de la nourriture prédigérée et de transporter du nectar.

Vêtement 
 Jabot, pièce d'habillement placée sur une chemise.

Culture 
 Histoire de monsieur Jabot, « littérature en estampes » de Rodolphe Töpffer, publiée en 1833.